Undinella är ett släkte av kräftdjur. Undinella ingår i familjen Tharybidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Undinella